zlatnik (gulden), novac

Naselja u BiH:
 Zlatnik (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad